L'edizione 1953 del Campionato polacco di calcio vide la vittoria finale del Ruch Chorzów.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1953
Campionato polacco di calcio